

Origine Capetingi genealogy
Era figlia del re del Portogallo Alfonso I e della moglie, la regina, Mafalda di Savoia (1125-1158), figlia secondogenita del conte di Savoia Amedeo III e di Matillde d'Albon.

Biografia 

Mafalda venne battezzata col nome della madre, che originariamente era Matilde, infatti il nome Mafalda deriva da un'alterazione portoghese del nome Matilde (o meglio dall'occitano, Mahalt).

Mafalda, non ancora dodicenne, venne promessa in sposa all'infante Raimondo Berengario, figlio della regina d'Aragona, Petronilla e del conte di Barcellona Raimondo Berengario IV. Il fidanzamento venne celebrato il 30 gennaio 1160, però il matrimonio non fu mai celebrato, perché, quando Mafalda morì, nel 1173, il re della corona d'Aragona, che nel frattempo aveva assunto il nome di Alfonso in onore del prozio, Alfonso I il Battagliero, aveva appena quindici anni. Comunque dal 1162,  Mafalda era la fidanzata del conte titolare di Barcellona, che, nel 1164, divenne re titolare della corona d'Aragona e che, nel 1167  divenne anche conte di Provenza.Alcune fonti riportano però Alfonso e Mafalda contrassero matrimonio, senza però consumarlo.

Mafalda morì nel 1173 ed Alfonso si sposò, non ancora sedicenne, nel gennaio 1174, con la principessa Sancha di Castiglia.

Ascendenza

Note

Altri progetti 

Coniugi dei re d'Aragona
Casa di Borgogna (Portogallo)